Мадяр — самоназва угорців.

 Мадяр — село Агризького району Республіки Татарстан Російської Федерації.

 Мадяр Балінт (1952) — угорський політик, соціолог, депутат парламенту й міністр.
 Стефан-Арпад Мадяр (1951) — український художник-кольорист, учений.
 Юрій Мадяр (1986) — український військовик, майор Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Людвіг Мадяр — угорський історик-китаєзнавець, політолог, економіст, журналіст і революціонер-марксист.

Див. також 
 Мадяр (прізвище)